Statystyki występów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA obejmują występy wszystkich polskich klubów w turniejach, organizowanych pod patronatem UEFA. Zaliczają się do nich:
 Liga Mistrzów UEFA (dawniej Puchar Europy),
 Liga Europy UEFA (dawniej Puchar UEFA),
 Puchar Zdobywców Pucharów, rozgrywany w latach 1961-1999,
 Puchar Intertoto UEFA (pod uwagę brane były jedynie edycje rozgrywane pod patronatem UEFA z lat 1995-2008).
W tabelach przyjęto sposób punktowania 3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis oraz 0 za porażkę.

Tabela wszech czasów klubów 

Stan na 05.11.2020

Statystyki meczów z klubami z poszczególnych państw 

stan na 05.11.2020

Największe osiągnięcia

Skuteczność przechodzenia przez kolejne rundy 

stan na 22.10.2020

Skuteczność eliminowania klubów z poszczególnych państw 

stan na 22.10.2020

Zobacz też 
 Lista meczów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA w latach 1955-1989
 Lista meczów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA w latach 1990-2007
 Lista meczów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA po roku 2007

Przypisy 

Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach